Il doppio del torneo di tennis Thunderbird Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Pam Shriver e Paula Smith che hanno battuto in finale Ann Kiyomura-Hayashi e Candy Reynolds 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Candy Reynolds (finale)

 Pam Shriver /  Paula Smith (Campionesse)
 Diane Desfor /  Barbara Hallquist (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1980